Eislast steht für:
 außergewöhnliche Eislasten an Bauwerken durch Wetterereignisse, siehe Eisregen
 die winterliche Eishülle an Schiffen hauptsächlich durch Gischt, siehe Schiffsvereisung

Siehe auch:
 Schneelast (Bautechnisches, gilt analog auch für Eis)